Око́лица (от  «окружность, близость») — изгородь вокруг деревни или у края деревни; вообще край деревни, села, города.

Также Околица — место вокруг селения, окрестность, округа. В переносном значении — окольная дорога, то есть окружная (непрямая), в объезд.

Обрядовое значение 
В сознании древнего славянина околица была важной границей, разделяющей мир человека и мир природы, организованное пространство и принадлежащее стихиям пространство. Если внутри деревни хозяином является человек, то за околицей полновластными хозяевами являются духи полей, лугов, лесов, рек, ручьев, отдельно стоящих деревьев, видов растений, камней и т.д. Околица — граница не только для человека и домашней живности, но и существующая незримо преграда. Враждебные человеку существа и силы перейти её не могут.

У славян существовал обряд, во время которого сохой проводят замкнутую борозду вокруг села как в профилактических целях для защиты от заразных болезней (особенно от чумы и холеры), мора скота, демонов и стихийных бедствий, так и в очистительных и отгонных целях — для прекращения эпидемии и эпизоотии и изгнания болезни за пределы опахиваемого пространства.

На Великую Субботу ещё в XX веке в некоторых деревнях Белоруссии соблюдался старинный обряд: 12 девушек, одевши белые рубашки, брали соху и с молитвою проводили ею борозду вокруг села — этим хотели как бы отгородиться от всего лихого на целый год.

Пословицы и поговорки 
 Глядеть за околицу (морд.) — доживать жизнь.
 Кричать на всю околицу (разг.) — очень громко.
 Расславить на всю околицу (разг.) — разгласить всем, многим.
 Дать околицу — пройти лишнее расстояние.
 Для милого друга семь вёрст не околица.
 Далеко околицей, да напрямик не попадёшь.
 Суда Божьего околицей не объедешь.
 Пень (рожь в поле) не околица, глупая речь не пословица.
 Белый свет не околица (не огорожен), а пустая речь не пословица.

См. также 

 Село
 Деревня
 Предместье
 Посад
 Опахивание

Примечания

Литература 
 

Русский народный быт
Сельская география